Osoby o tym nazwisku:
 Jakub Penson – polski lekarz
 Joanna Muszkowska-Penson – polska lekarka i wykładowczyni akademicka, działaczka opozycji w PRL